Typ 184 oder Type 184 steht für:

 Peugeot Typ 184, Automodell der Marke Peugeot
 Short Admiralty Type 184, britischer Torpedobomber, siehe Short 184